gmina Ostrówek – w pow. lubartowskim
 gmina Ostrówek – w pow. wieluńskim